Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak područne lige bi igrao kvalifikacije za Slavonsku nogometnu zonu - Posavska skupina, dok bi posljednje tri ili četiri ekipe ispadale u niži rang (Grupno prvenstvo nogometnog podsaveza Vinkovci), u zavisnosti od uspjeha klubova iz NSP Vinkovci u višim rangovima natjecanja. Zbog proširenja lige na 16 klubova, samo su posljednja dva kluba ispala u niži rang.

Tablica

Kvalifikacije za Slavonsku nogometnu zonu 
U kvalifikacijama za plasman u Posavsku skupinu Slavonske nogometne zone sudjelovali su prvaci nogometnih saveza područja Vinkovci, Nova Gradiška, Slavonska Požega i Slavonski Brod: NK Meteor Slakovci, NK Mladost Cernik, NK Mladost Kula i FK Željezničar Bosanski Brod.

U Slavonsku nogometnu zonu - Posavsku skupinu se kvalificirao NK Željezničar Slavonski Brod.

Unutrašnje poveznice 
 Slavonska zona - Posavska skupina 1971./72.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Ante Knežević: Meteor sja 80 godina, monografija NK Meteor Slakovci, Slakovci 2009. godine
 Vinkovački list #1063
  

1971-72
1971-72
Vinkovci